Лос Инхенијерос има више значења:

 Лос Инхенијерос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Инхенијерос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику